Dekanat dzierzgowski – dekanat w diecezji płockiej
 Dekanat dzierzgowski – historyczny dekanat w diecezji kieleckiej